

Persone
 Bruce Ackerman – filosofo statunitense
 Diane Ackerman – scrittrice, poetessa e naturalista statunitense
 Don Ackerman – cestista statunitense
 Harry Ackerman – produttore televisivo statunitense
 Pascal Ackermann – ciclista tedesco
 James Ackerman – storico d'architettura statunitense
 Val Ackerman – ex cestista e dirigente sportiva statunitense
 William Ackerman – chitarrista e compositore statunitense 
 Gary Ackerman – politico americano 
 Raymond Ackerman –imprenditore sudafricano 
 Forrest J. Ackerman –scrittore di fantascienza 
 Bettye Ackerman – attrice statunitense

Altro
 Ackerman – città del Mississippi